Tatjana (Malek) Maria і Крістіна Младенович були чинними чемпіонками, але вирішили того разу не брати участі.

Алла Кудрявцева і Анастасія Родіонова виграли титул, у фіналі перемігши пару Андреа Главачкова і Луціє Градецька з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Challenge Bell
2013